Многонациональное законодательное собрание Боливии () — законодательный орган (парламент) Боливии, располагается в городе Ла-Пас, де-факто столице страны.

Состав 
Современный парламент состоит из двух палат:

 Верхняя палата  — Сенат Боливии ()
 Нижняя палата  — Палата депутатов Боливии ().
{| class=wikitable style=text-align: right
|-
|colspan=15 align=center|250px
|-
!rowspan=2 colspan=2|Партия
!rowspan=2|Голоса
!rowspan=2|%
!colspan=2|Палата
!colspan=2|Сенат
|-
!Места
!+/-
!Места
!+/-
|-
|-
|bgcolor=#143A83| ||align=left|Движение к социализму||3 393 978||55,10|| 73 ||  6 ||  21 ||  0
|-
|bgcolor=#F26524| ||align=left|Гражданское сообщество||1 775 943||28,83|| 41 ||  9 ||  11 ||  3
|-
|bgcolor=#d02d69| ||align=left|Мы верим||862 184||14,00|| 16 || новая партия || 4 || новая партия
|-
|bgcolor=#145050| ||align=left|Фронт победы||95 245||1,55|| 0 || || 0 ||
|-
|bgcolor=#D90009| ||align=left|Национальная партия действий Боливии||31 770||0,51|| 0 || || 0 ||

|-
|align=left colspan=2|Испорченных бюллетеней||324 773||-||-||-||-||-
|-
|align=left colspan=2|Итого||6 483 893||100||130||0||36||0
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрировано/явка||7 332 926||88,42||-||-||-||-
|-
|colspan=9 align=left|Источник: OEP 
|}

Здание парламента 

Две палаты Конгресса заседают во дворце, расположенном на площади Мурильо, главной площади Ла-Паса. На Плаза Мурильо также расположен президентский дворец и собор Нуэстра Сеньора де Ла Пас. Прежде чем стать резиденцией законодательного собрания в 1904 году, в здании конгресса в разное время размещались монастырь и университет.

Ссылки 
 Национальный конгресс
 Сенат Боливии
 Палата депутатов Боливии 

Государственное устройство Боливии
Политика Боливии
Боливия